Blanzac (Haute-Loire)
 Blanzac (Haute-Vienne)
ook:
Blanzac-lès-Matha,  Charente-Maritime
Blanzac-Porcheresse, Charente